

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Argiszti I powstrzymał asyryjską inwazję na Urartu.

Zmarli 
 Pigmalion, król Tyru